Die Abkürzung EVN steht für:

 Einzelverbindungsnachweis in Telefonrechnungen, siehe Verkehrsdaten
 European Vehicle Number, die Eindeutige Fahrzeugnummer europäischer Bahnfahrzeuge
 EVN, eine Kryptowährung, die als Security Token von der Envion AG herausgegeben wurde
 EVN AG, ehemals Energieversorgung Niederösterreich AG, einen österreichischen Energieversorger
 Eurovision News, siehe Eurovision
 Flughafen Jerewan (Internationaler Flughafen Swartnoz) bei Swartnoz, in der Nähe Jerewans, der Hauptstadt von Armenien nach dem IATA-Flughafen-Code

Siehe auch
 European Very Long Baseline Interferometry Network (kurz: European VLBI Network)

EVN